Dies ist eine Liste der Kreise in Portugal nach Einwohnerzahl gemäß der Schätzung der Wohnbevölkerung der Volkszählungen 2021 durch das Instituto Nacional de Estatísticas (INE). Die 308 portugiesischen Kreise verteilen sich auf die 25 Subregionen und die 7 nationalen Regionen, die Bevölkerungsdichte und ihre Gesamtfläche.

Eigenschaften

Verteilung der Bevölkerung 
In Portugal gibt es 308 Gemeinden, von denen:

 1 Kreis hat mehr als eine halbe Million Einwohner;
 2 Kreise haben mehr als 300.000 Einwohner;
 3 Kreise haben mehr als 200.000 Einwohner;
 18 Kreise haben mehr als 100.000 Einwohner;
 31 Kreise haben mehr als 50.000 Einwohner;
 30 Kreise haben mehr als 30.000 Einwohner;
 32 Kreise haben mehr als 20.000 Einwohner;
 66 Kreise haben mehr als 10.000 Einwohner und
 125 Kreise haben weniger als 10.000 Einwohner.

Etwa 65 % der nationalen Bevölkerung, 6.716.691 Einwohner, leben in den 56 Kreise mit mehr als 50.000 Einwohnern, was etwa 18 % aller nationalen Kreise entspricht. Es gibt 125 Kreise, etwa 39 % aller nationalen Kreise, mit einer Bevölkerung von weniger als 10.000 Einwohnern, insgesamt 672.516 Einwohner, etwa 6,5 % der nationalen Bevölkerung.

Liste der bevölkerungsreichsten Kreise 
Kreise mit kursiven Buchstaben sind Hauptstädte von Subregionen, Kreise mit schwarzen Buchstaben sind Hauptstädte von Regionen.

Kreise mit kursiven Buchstaben sind Hauptstädte von Subregionen, Kreise mit schwarzen Buchstaben sind Hauptstädte von Regionen.
Município in Portugal